Taure peut faire référence à :
 une taure, jeune vache qui n'a pas encore porté ;
 , village roumain ;
 le , montagne péruvienne ;
 le , lac canadien ;
 le , lac indien ;
  (né en 1949), handballeur espagnol ;
 le , coupe lituanienne de basket-ball ;
 le , tournoi lituanien de football ;
 la Coupe de Lituanie de football,  en lituanien.

Voir aussi